Afzelius er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Adam Afzelius
 Anders Erik Afzelius
 Arvid August Afzelius
 Björn Afzelius
 Fredrik Georg Afzelius
 Jan Afzelius
 Johan Fredrik Ivar Afzelius
 Pehr von Afzelius

Efternavne